

Istruzione 
Francia
 Accademia francese – istituzione artistica parigina
 Accademia francese delle scienze – società scientifica parigina

Premi 
 Gran premio di letteratura dell'Accademia francese – premio letterario francese conferito dall'Accademia francese